

Codici 
 HUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale, Humberside, Regno Unito

Geografia
 Huy, città del Belgio.
 Huy, comune della Germania.